Session Initiation Protocol, een protocol voor multimediacommunicatie
 System-in-package, meerdere chiponderdelen in een enkele behuizing